Заха́рий Сру́левич (Изра́илевич) Та́хман (род. 1935, Кишинёв) — молдавский и советский шашист.

Биография 
Двенадцатикратный чемпион Молдавии по международным шашкам, чемпион Молдавии по русским шашкам. Дважды занимал второе место на чемпионатах СССР по шашкам по переписке, дважды принимал участие в чемпионатах мира по шашкам по переписке (4-е и 5-е места).

Занимался в шашечном кружке при кишинёвском Дворце пионеров, сначала русскими, затем стоклеточными шашками. Закончил экономический факультет Кишинёвского университета. Работал старшим экономистом Кишинёвской мебельной фабрики № 2.

Кандидат в мастера спорта (1955), мастер спорта СССР (1960).

Автор книги «Комбинаций ши капкане ын жокул де даме интернационал» (Комбинации и ловушки в международных шашках, Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1983, на молдавском языке, в выходных данных книги — Зиновий Израилевич Тахман).

Эмигрировал в Германию, где продолжил выступления в турнирах.

Семья 
Отец — Израиль Янкелевич Тахман (1909—?), участник Великой Отечественной войны.

Литература 
 С. С. Шпитальник. Евреи Молдовы: биобиблиографический справочник. Кишинёв: Муниципальная библиотека имени Б.-П. Хашдеу, 2000.

Примечания 

Родившиеся в 1935 году
Родившиеся в Кишинёве
Родившиеся в Бессарабии
Шашисты Молдавии
Шашисты СССР
Шашисты Германии
Выпускники Государственного университета Молдовы
Мастера спорта СССР по шашкам
Мастера спорта по шашкам